Monnard ist der Familienname folgender Personen:

 Berta Monnard (1875–1966), deutsche Schauspielerin
 Bobby Monnard (1901–1973), französischer Eishockeyspieler
 Charles Monnard (1790–1865), Schweizer Historiker und Politiker
 Jean-François Monnard (* 1941), Schweizer Dirigent und Programmdirektor
 Jon Monnard (* 1989), Schweizer Schriftsteller
 Lina Phoebe Monnard (1906–1986), deutsche Schauspielerin
 Numa Monnard (1918–2001), Schweizer Fußballspieler
 Pierre Monnard (* 1976), Schweizer Filmregisseur
 Pierre-André Monnard (* 1957), Schweizer Politiker (FDP)

Siehe auch:
 Monard